А́лчность:

 Алчность — жажда приобретательства.
 «Алчность» — фильм Эриха фон Штрогейма.
 Алчность — российский аналог американской телеигры «Greed».